Гражданский радикальный союз, ГРС () — политическая партия в Аргентине, позиционирующая себя как прогрессивная и левоцентристская. Входит в Социнтерн.

История 
Партия была основана в 1891 году частью членов Гражданского союза (название было выбрано под влиянием фракции радикалов в парламенте III Республики во Франции), после поражения «Революционной хунты» в «Парковой революции». После принятия в 1912 году закона 8871 о всеобщем обязательном избирательном праве для мужчин партия резко увеличила своё представительство в выборных органах. В 1916 году лидер (с 1893 года) партии Иполито Иригойен был избран президентом Аргентины и оставался на этом посту до 1922 года. В 1922-28 президентом был ещё один представитель ГРС Марсело Торквато де Альвеар, представлявший другую фракцию. В 1928 Иригойен вновь стал президентом, но в 1930 году был смещён в результате военного переворота. В 1930-58 ГРС был крупнейшей оппозиционной партией в стране. В 1957 в партии произошёл раскол. Возвращение партии к власти состоялось в 1958 году после запрещения перонистских организаций и прекращения правления военных. В 1958-66 два представителя двух фракций ГРС, Артуро Фрондиси (от «непримиримых») и Артуро Умберто Ильиа (от «Народного ГРС»), последовательно были президентами Аргентины. В 1966-83 партия находилась в оппозиции перонистам и военным, некоторое время была запрещена. В 1983 представитель партии Рауль Альфонсин был избран президентом Аргентины, но в 1989 году он ушёл в отставку после провала его экономической реформы, вылившегося в гиперинфляцию и, как следствие, массовые беспорядки в крупных городах. В 1999—2001 президентом был представитель партии Фернандо де ла Руа, но и он ушёл в отставку из-за начавшегося в 2001 году экономического кризиса.

Современность 
В настоящее время партия является крупнейшей оппозиционной организацией, однако она расколота по вопросу о поддержке принадлежащих к правящему блоку Хустисиалистской партии и «Фронта за победу» президента Кристины Киршнер и её мужа и предшественника Нестора Киршнера. Так, на президентских выборах 2007 года член ГРС Хулио Кобос выдвинулся вице-президентом вместе с Кристиной Киршнер, хотя на этих же выборах от ГРС на должность президента выдвигался Роберто Лаванья.

1 апреля 2011 года кандидатом на пост президента Аргентины от партии Гражданский радикальный союз был избран Рикардо Альфонсин, сын Рауля Альфонсина, занимавшего пост президента Аргентины с 1983 по 1989.

Интересные факты 
 Отцом основателя партии Леандро Алема являлся Леандро Антонио Ален — один из лидеров «охранки» Х. М. Росаса — «масорки», устроившей кровавый террор в стране в середине XIX века. Впоследствии, из-за нежелания ассоциирования с отцом, первый сменил одну букву в фамилии.

См. также

Примечания 

Политические партии Аргентины
Социалистический интернационал
Политические партии, основанные в 1891 году
Левоцентристские партии